PSMD1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 953 амінокислот, а молекулярна маса — 105 836.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки